Олег Пономарёв:
 Пономарёв, Олег Витальевич — артист Липецкого драматического театра, заслуженный артист России (2007).
 Пономарёв, Олег Сергеевич (род. 1992) — российский лыжник и биатлонист.